Березовка — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Пречистенского сельского поселения. Население — 9 жителей (2007 год).

Географическое положение  
Расположена в северной части области в 37 км к северу от Духовщины, в 2 км западнее автодороги  Смоленск — Нелидово. В 55 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Ярцево на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

В 1963 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Брехаловка Духовщинского сельского района переименована в Березовку.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района